Jason Kubler – tennista australiano

 Elisabeth Kübler Ross – psichiatra svizzera
 Ferdi Kübler – ciclista su strada e pistard svizzero
 Ludwig Kübler – generale tedesco
 Lukas Kübler – calciatore tedesco